El término estropajo puede hacer referencia a:

Estropajo, género de plantas pertenecientes a las Cucurbitáceas
Estropajo, utensilio para fregar platos